Сухой Урей — сезонная река в России, протекает в Ельниковском районе Республики Мордовия. Левый приток Мокши.

География 
Берёт начало у деревни Новые Пичингуши. Течёт в северном направлении. Русло пересыхающее. Устье реки находится у деревни Вачеевки в 302 км по левому берегу реки Мокша. Длина реки составляет 14 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Окскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Мокша от истока до водомерного поста города Темников, речной подбассейн реки — Мокша. Речной бассейн реки — Ока.

По данным геоинформационной системы водохозяйственного районирования территории РФ, подготовленной Федеральным агентством водных ресурсов:
 Код водного объекта в государственном водном реестре — 09010200112110000027827
 Код по гидрологической изученности (ГИ) — 110002782
 Код бассейна — 09.01.02.001
 Номер тома по ГИ — 10
 Выпуск по ГИ — 0

Примечания 
 

Реки Мордовии
Притоки Мокши